Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 1908 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 6  au 11 juillet 1908.

Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1908
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1908

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques de 1908
Jeux olympiques
Sport en Angleterre en 1908
Juillet 1908